Slapnica (Bosnië en Herzegovina), plaats in de gemeente Kakanj in Bosnië en Herzegovina.
 Slapnica (Kroatië), plaats in de gemeente Samobor in de Kroatische provincie Zagreb.